

Localidades

Round Lake (Illinois)
Round Lake (Minnesota)
Ou ainda:
Round Lake Beach
Round Lake Heights
Round Lake Park
Little Round Lake

Desambiguações de topônimos